Le Siège ou la Bataille de Melilla  peut faire référence à :

Siège de Melilla (1694-1696)
Siège de Melilla (1697)
Siège de Melilla (1736-1737)
Siège de Melilla (1774-1775)
Bataille de Melilla (1860)
Siège de Melilla (1921)